A Gâmbia está dividida em 5 divisões e uma cidade, a capital Banjul.

|

|
|}

Ver também 
 Áreas de Governo Local da Gâmbia
 Distritos da Gâmbia

 

 
Divisao Gambia